Єдина Росія — російська праволіберальна політична партія, правляча партія в Російській Федерації.
 Єдина Росія — бронепотяг Добровольчої армії під командуванням А. Денікіна, що діяв у 1918—1920 роках.
 Єдина Росія — політична організація у Росії часів Громадянської війни 1918—1921 років.

Див. також 
 Росія єдина, велика і неподільна — ключовий принцип політики Білого Руху